121-й розыгрыш Кубка Испании, также известного как Кубок короля. Футбольный турнир, в котором принимают участие 115 клубов со всей страны. Победитель получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы 2023/2024, а также в испанском Суперкубке в 2024-м году.

Действующим победителем является «Реал Бетис».

Формат 
В 2022 году КИФФ (RFEF) объявила о датах и формате Кубка Испании 22/23.

Примечания:

 Если победитель не определился в основное время, то назначается дополнительное время и серия пенальти при сохранении ничейного результата.

Команды 

Примечания: (СК) — участники Суперкубка Испании.

Предварительный раунд

1/64 финала 
Начиная с этой стадии, в турнир вступают команды, выступающие в Высшем испанском дивизионе, за исключением команд-участниц Суперкубка Испании.

Жеребьевка данной стадии прошла 24 октября.

1/32 финала

1/16 финала 
Жеребьёвка данной стадии прошла 23 января в штаб-квартире RFEF (Мадрид).

1/8 финала 
Жеребьёвка данной стадии прошла 7 января 2023 года в штаб-квартире RFEF (Мадрид). Квалифицировавшиеся команды были разделены на три группы, в зависимости от их дивизиона в сезоне данном сезоне (2022/23). Все матчи проводились на стадионах команд, находящихся дивизионом ниже (в случае встречи команд одного уровня, на домашней арене матч проводит та, которую первой высеяли в процессе жеребьёвки). Матчи сыграны с 17 по 19 января 2023 года.

1/4 финала 
Жеребьёвка данной стадии прошла 20 января в штаб-квартире RFEF (Мадрид). В данную стадию квалифицировались только команды высшего испанского дивизиона. По регламенту, на домашней арене матч проводит та команда, которую первой высеяли в процессе жеребьёвки. Матчи сыграны с 25 по 26 января 2023 года.

1/2 финала

Финал

Список бомбардиров

Итоговое положение команд

Примечания 

Кубок Испании по футболу
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2022/2023
Спорт в Испании в 2022 году
Спорт в Испании в 2023 году